Чорнушка — рослина родини жовтецевих

Чорнушка — річка в Удмуртії, ліва притока Кирикмасу
 Чорнушка — річка в Удмуртії, ліва притока Лумпуна
 Чорнушка — річка в Удмуртії, права притока Чура
 Чорнушка — місто в Пермському краї
 Чорнушка — присілок, Катайський район, Курганська область
 Чорнушка — селище, Медведевський район, Марій Ел
 Чорнушка — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія

Див. також 
 Нова Чорнушка
 Північна Чорнушка